Ма́рк Бе́йкер:
 Бейкер, Марк (род. 1959) — британский художник-мультипликатор, обладатель BAFTA, трёхкратный номинант на «Оскара».
 Бейкер, Марк (род. 1959) — американский лингвист, исследователь языковых универсалий и индейских языков Северной Америки.